Първа македонска футболна лига 2001/02 е десети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 12 август 2001 г. до 29 май 2002 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране

След 22-ри кръг 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* След 22-ри кръг отборите се разделят на две шестици, които ще определят шампионът и участниците в евротурнирите, и изпадащите. Запазват се само директните сблъсъци.

Крайно класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Първи етап

Втори етап

Плей-оф

Плей-аут

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони